Qasımlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Qasımlı – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Qasımlı – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian